Станко́ — українське прізвище.

 Станко Анастасія Романівна — українська телеведуча та журналіст.
 Станко Володимир Никифорович — український історик, археолог, етнолог.
 Станко Олександр Олександрович — український скрипаль, композитор, педагог.

Ста́нко — балканське ім'я.
 Станко Враз — словенський та хорватський поет.
 Станко Тодоров — болгарський політичний і державний діяч, голова уряду з 1971 до 1981 року.

Українські прізвища